Guadalaviar est un toponyme qui peut désigner :
 Guadalaviar, une commune d'Espagne;
 Guadalaviar, un fleuve d'Espagne;

Notes et références